szachy błyskawiczne – odmiana gry w szachy
 blitz (naloty)
 Blitz – angielska grupa punkowa
 Blitz – brazylijska grupa rockowa
 Blitz (tygodnik)
 Blitz (album KMFDM)
 Blitz (futbol amerykański)
 Blitz (producent części samochodowych)
 Blitz (squat) – lewicowa społeczność w Oslo